Донгу има више значења:

 Донгу, Донгу Сентро (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Донгу (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику